Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 11 au  à Berlin à Minden et Francfort (RFA).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final (Francfort)

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1990
Volley-ball moins de 21 ans
Volley-ball moins de 21 ans 1990
Volley-ball moins de 21 ans 1990
Volley-ball moins de 21 ans 1990
Volley-ball Europe masculin moins 21 1990
Europe masculin moins 21
Sport en Allemagne en 1990